Les Authorised Firearms Officers sont les seuls membres de la police britannique portant quotidiennement une arme de poing ou d'épaule. Le plus grand nombre d'AFO se retrouve dans la Special Branch.

Police au Royaume-Uni